Slovo kvóta (z lat. quota) znamená stanovený počet nebo poměr. Používá se například v následujících spojeních:

 daňová kvóta (ukazatel sledující podíl daní na HDP)
 disková kvóta (omezení obsazeného místa na disku počítače)
 dovozní kvóta (omezení množství určitého dováženého statku)
 produkční kvóta (omezení množství produkce určitého statku)
 uprchlické kvóty

Externí odkazy